Resultats del Gran Premi de Sud-àfrica de Fórmula 1 de la temporada 1978, disputat al circuit de Kyalami el 4 de març del 1978.

Resultats

Altres 
 Pole: Niki Lauda 1' 14. 65 

 Volta ràpida: Mario Andretti 1' 17. 09 (a la volta 2)

Referències 
 

Sud-àfrica
1978